Турминское (, ) — село в Кайбицком районе Республики Татарстан. Входит в состав Хозесановского сельского поселения.

Численность населения села — 187 человек (2010).

История 

В старые времена в верховьях речушки Турмы (притока р. Кубни) существовало поселение, которое по-чувашски назыв. «Тёрём» (венгерское слово, означает «стоянка»). Речушка Турма своим течением впадает в реку Кубня. Здесь р. Кубня делает большой изгиб («Аслё кукёр»). На этом месте во время похода на Казань русские войска царя Ивана IV Грозного разбили военный лагерь, изгиб р. Кубни соединили по прямой вырытым вручную каналом. Не вступив в бой с ногайцами, отправились к Казани. После падения Казани (1552) отличившиеся в боях князья, воеводы стали получать земли вдоль р. Кубни. Так в 1566 году Богдан Путилов получил 195 десятин земли. В низовьях речушки Турмы русскими основана деревня, названная князем Пожарским Турминское (чув. Вырёс Тёрём).

Достопримечательности 
Церковь Святой Троицы — трехпрестольный каменный храм построен в 1805 году. Тогда же образован приход. Приделы освящены во имя Предтечи и Крестителя Господня Иоанна и во имя Святого Пророка Ильи. Крупный, крестообразный в плане храм с невысокой двухъярусной колокольней, яркий образец раннего классицизма с некоторыми элементами барокко.

Храм построен на средства местного помещика Леонтия Петровича Есипова. Прихожанами особо почиталась икона Иоанна Предтечи, которая появилась в селе задолго до строительства храма и, вероятно, ещё с XVII века находилась в старинной часовне, по преданию поставленной на месте обретения иконы. Ежегодно, 25 мая, в день третьего обретения главы Иоанна Предтечи, совершался крестный ход от храма до часовни, собиравший богомольцев из Свияжского и Цивильского уездов.

В престольный праздник — в день Святой Троицы в Турминском проводилась ярмарка, обороты которой достигали 100 тысяч рублей.

Большую часть прихожан составляли татары, принадлежащие к этнографической группе, называемой «молькеевские кряшены». Они проживали в деревнях Тябердино, Полевая Буа, Баймурзино (в этой деревне в 1910 году была построена церковь), Молькеево.

В 1842—1896 годах в приходе служил священник Гавриил Иванович Новошешминский (1819-?) (окончил КДС в 1842 году). В 1896—1918 годах настоятелем храма был священник Порфирий Михайлович Соловьев (1869-?) (окончил КДС в 1891 году). В настоящее время храм передан Казанской епархии и в нём совершаются богослужения.

Известные люди 
 Евдокимова, Антонина Ивановна — Герой Социалистического Труда.

Примечания

Ссылки 
 
 Казанская епархия 

Населённые пункты Кайбицкого района